

Patronyme 
Les patronymes Emery, , , ,  et Eymerie proviennent :
 d'une graphie d’, forme romane du prénom germanique Emmerik (haim-rîk)
 ou d'une déviation du patronyme  (du prénom Amauray).

 Alain Emery (1965- ), écrivain français ;
  ;
 Anne Emery, femme de lettres canadienne, auteure de roman policier ;
 Brent Emery (né en 1957), coureur cycliste américain ;
 Carl Emery (né en 1968), kickboxeur suisse ;
 Carlo Emery (1848-1925), entomologiste italien ;
 Dick Emery (1915-1983), acteur britannique ;
 Gareth Emery  (né en 1980), DJ anglais ;
 Gideon Emery (né en 1972), acteur britannique ;
 Gilbert Emery (1875-1945), acteur américain ;
 Jacques-André Émery (1732-1811), religieux français ;
 Jean Emery, joueur de basket-ball suisse ;
 Lionel Emery, acteur et metteur en scène français ;
 Michel Particelli d'Émery (1596-1650), financier et homme politique français ;
  ;
 Patrice Emery Trovoada (1962-), homme politique santoméen ;
 Ray Emery (1982-2018), joueur de hockey sur glace canadien ;
  ;
 Unai Emery (né en 1971), joueur espagnol de football reconverti en entraîneur ;
 Walter Bryan Emery (1903-1971), égyptologue anglais ;
 Warren Zaïre-Emery (2006-), footballeur français.

Prénom

Toponyme 

 Emery, autre orthographe de l'ancienne commune française d'Aymeries devenue Aulnoye-Aymeries ;
 Emery, municipalité du Dakota du Sud ; 
 comté d'Emery, comté de l'État américain de l'Utah ;
 Emery, municipalité de ce comté.

Autres 
 Emery, groupe américain d'emo/screamo
 Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss, une maladie génétique

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme suisse